Women's Regional Handball League 2014-15 er den syvende sæson af Women's Regional Handball League. Ligaen har deltagelse af fem hold fra Slovenien, Kroatien, Montenegro og Makedonien, som møder hinanden i en dobbeltturnering ude og hjemme.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
Women's Regional Handball League

Noter 

Håndbold i 2014
Håndbold i 2015
Women's Regional Handball League